Unter einer Anastrophe (Kunstwort für eine Umkehrung, aus dem griechischen aná = hinauf und stréphein = wenden) versteht man 

 Anastrophe (Psychologie), Stadium der Schizophrenie-Entwicklung
 in der Rhetorik eine rhetorische Figur, siehe Anastrophe (Rhetorik)
 in der Soziologie eine Wendung zum Besseren, siehe Anastrophe (Soziologie)